Il distretto di Maladzečna (in bielorusso: Маладзечанскі раён) è un distretto (raën) della Bielorussia appartenente alla regione di Minsk.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 

Maladzečna